Mitsuoka bezeichnet:
 die Automarke der Mitsuoka Jidōsha

Mitsuoka ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Mitsuoka (1932–2004), japanischer Schriftsteller
 Eiji Mitsuoka (* 1976), japanischer MMA-Kämpfer
 Masami Mitsuoka (* 1986), japanische Sängerin
 Ryūzaburō Mitsuoka (1901–1961), japanischer Schauspieler
 Shin’ya Mitsuoka (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Yūtarō Mitsuoka (* 1960), japanischer Synchronsprecher und Schauspieler